Guja steht für:

 Guja (Węgorzewo), Dorf im Powiat Węgorzewski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen, bis 1945: Groß Guja, Kreis Angerburg, Ostpreußen
 (im örtlichen Dialekt: Gujà), der Name der italienischen Gemeinde Agugliano
 Guja (Buch), ein Buch von Walter von Sanden-Guja

Guja ist der Familienname folgender Personen:

 Edith von Sanden-Guja (1894–1979), deutsche Tierplastikerin und Malerin
 Walter von Sanden-Guja (1888–1972), deutscher Schriftsteller, Naturforscher, Fotograf

Siehe auch:
 Nowa Guja